1 miejscowość w Polsce:
 Brzękowice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Brzękowice – dawna wieś w księstwie siewierskim, później w powiecie będzińskim, obecnie Brzękowice Górne w woj. śląskim, w pow. będzińskim w sołectwie Goląsza w gminie Psary
 Brzękowice – sołectwo w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Psary współtworzone przez wsie Brzękowice Dolne, Brzękowice-Wał i Goląsza Dolna